Maki pode referir-se a:

Pessoas
 Nome popular da atriz argentina Magdalena Moguilevsky.
 Maki (Fórmula 1) - Construtor de carros da Fórmula Um
 Maki Goto - cantor popular japonês
 Seiichiro Maki - jogador de futebol japonês
 Fumihiko Maki - arquiteto vencedor do Pritzker Prize

Animais

 Lémur-de-cauda-anelada

Personagens

 Maki Genryusai, personagem de videogame das   séries Final Fight e Street Fighter
 Maki Kagura, personagem de videogame, do jogo King of Fighters
 Maki Ichinose, personagem do mangá Bleach

Outros

 Partido Comunista de Israel, antes conhecido como Rakah
 .maki,  extensão utilizada pelo software Winamp
 Makizushi, uma variedade de sushi
 
Desambiguação